Het ITU Wereldkampioenschap triatlon op de lange afstand wordt sinds 1994 jaarlijks gehouden. De organisatie ligt in handen van World Triathlon (tot oktober 2020 de International Triathlon Union, ITU). In het kampioenschap worden achtereenvolgens de onderdelen zwemmen, fietsen en lopen afgewerkt.

De afstanden verschillen per jaar, waarbij de drievoudige olympische afstand (4 kilometer zwemmen, 120 kilometer fietsen en 30 kilometer lopen) of een combinatie die daarbij in de buurt ligt de meest gebruikelijke is. In 2007 en 2009 ging het kampioenschap over de dubbele olympische afstand (3 km, 80 km, 20 km), in 1996 werd een halve Ironman (70.3) als kampioenschap genomen en in 2001 een hele Ironman (140.6). Ook worden de afstanden soms ingekort vanwege weersomstandigheden.

Edities

Podia

Mannen

Vrouwen

Medailleklassement

(Bijgewerkt t/m WK 2021)

Zie ook 
Wereldkampioenschappen triatlon sprint
Wereldkampioenschappen triatlon olympische afstand